Kjeld Rasmussen er navnet på flere personer:

 Kjeld Rasmussen - dansk borgmester i Brøndby Kommune.
 Kjeld Rasmussen (skytte) - dansk sportsskytte og OL-guldvinder.